Augusto Porozo (né en 1974), footballeur équatorien
 Jackson Porozo (né en 2000), footballeur équatorien
 Marina Poroso (née en 1998), athlète équatorienne